Розмари Мерфи (, 13 января 1925 — 5 июля 2014) — американская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Родилась в Мюнхене, Германия, в семье американских дипломатов Милдред (урождённой Тэйлор) и Роберта Д. Мерфи. В 1939 году в начале Второй мировой войны они покинули Германию и переехали в Париж, а позже в США.

Обучалась в колледже «Манхэттэнвилл», а также посещала школу Neighborhood Playhouse и актёрскую студию перед началом своей театральной карьеры. В 1950 году она дебютировала на Бродвее и за свою театральную карьеру приняла участие в пятнадцати бродвейских постановках, последняя из которых была показана в 1999 году.

Она так же много снималась в кино и работала на телевидении. Более всего она известна по роли Сары Делано Рузвельт, матери президента Франклина Рузвельта, в мини-сериале «Элеонора и Франклин» (1976), за которую она получила премию «Эмми». Розмари также снялась в фильмах «Убить пересмешника» (1962), где сыграла Моди Эткинсон и «Широко шагая» (1973), где её персонажем была проститутка Келли Хакер.

Умерла 5 июля 2014 года в возрасте 89 лет от рака пищевода.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Фильмография и биография для New York Times

Умершие от рака пищевода
Иммигрировавшие в США из Германии
Киноактрисы США
Выпускники Манхэттенвилльского колледжа